Појам Ванденберг може да се односи на:
 Хојт Ванденберг, амерички генерал
 Ваздухопловна база Ванденберг, је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија